Sächsische Arbeiterzeitung ist der Name folgender Zeitungen:
 Sächsische Arbeiterzeitung (Dresden) (auch Sächsische Arbeiter-Zeitung), 1890–1908, danach Dresdner Volkszeitung
 Sächsische Arbeiterzeitung (Leipzig) (auch Sächsische Arbeiter-Zeitung), 1922–1933, Tageszeitung der KPD in Leipzig